DTA puede referirse a:

 DTA, un espacio de memoria de MS-DOS.
 DTA (química): un tioantraceno con capacidad de desplazarse mediante un mecanismo que recuerda al andar humano.

Deporte 
 Divisional Tercera de Ascenso: la Tercera División del baloncesto de Uruguay.